Das Gouvernement Dair al-Balah () ist ein Regierungsbezirk der Palästinensischen Autonomiebehörde bzw. des Staates Palästina in der Mitte des Gazastreifens. Die Bezirksstadt ist die Stadt Dair al-Balah. Nach der Angabe des Palästinensischen Zentralbüros für Statistik hatte das Gouvernement zur Jahresmitte 2006 208.716 Einwohner und zur Jahresmitte 2015 264.455 Einwohner.

Städte 
 Dair al-Balah (Bezirksstadt)
 az-Zuwaida
 al-Musaddar
 Wadi as-Salqa

Flüchtlingslager 
 Flüchtlingslager Buraidsch
 Flüchtlingslager Dair al-Balah 
 Flüchtlingslager Maghazi
 Flüchtlingslager Nusairat

Einzelnachweise 

Dair al-Balah
Gazastreifen